RAM (ang. random-access memory) – pamięć o dostępie swobodnym
 Ram – amerykańska marka pickupów i samochodów dostawczych
 RAM – holenderski DJ i producent muzyki elektronicznej
 RAM Racing – zespół wyścigowy startujący w wyścigach Formuły w latach 1976–1985
 Ram – jedno z najpopularniejszych nazwisk w Indiach
 Ram – album Paula McCartneya
 Ram – kanadyjski czołg
 Ram – indyjski aktor
 maszyna RAM (ang. Random Access Machine) – abstrakcyjny model obliczeń z nieograniczoną pamięcią
 Radio RAM – program miejski Radia Wrocław
 RAM Café – kompilacja płyt wydawanych przez Radio RAM i Magnetic Records
 RIM-116 Rolling Airframe Missile – amerykański pocisk close-in woda-powietrze
 .ram – rozszerzeń plików RealAudio
 RAM – marokańskie linie lotnicze
 Ram – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Veliko Gradište
 Ram – japoński superbohater z komiksów DC